Мариновци може да се отнася за:
 Мариновци - село в Община Елена, област Велико Търново
 Мариновци - бивше село в Община Севлиево, област Габрово, присъединено към с. Млечево (2013)